I24 eller I 24 eller I-24 kan syfta på:

I 24 – en tidigare benämning på Norra skånska infanteriregementet åren 1816–1927.
I-24 – en Interstate Highway i USA, se Interstate 24.